Marlowe este un nume propriu englez, care se poate referi la:

Nume de familie 
 Marlowe (nume)
 Christopher Marlowe (1564–1593), dramaturg, poet și traducător englez

Locuri 
 Teatrul Marlowe (în original,  Marlowe Theatre), aflat în Canterbury, Regatul Unit
 Marlowe, statul american, comunitate neîncorporată din SUA 
 Marlowe Consolidated School, listată pe U.S. National Register of Historic Places 
  Marlowes, stradă importantă în orășelul Hemel Hempstead din Hertfordshire, Anglia, Regatul Unit

Filme și arte ale spectacolului 
 Marlowe (musical), muzical bazat pe viața dramaturgului englez Christopher Marlowe
 Marlowe, film dramatic din 1969, bazat pe una din romanele polițiste ale lui Raymond Chandler, regia Paul Bogart
 Marlowe (film din 2007), film de televiziune despre personajul fictiv Philip Marlowe, creat de Raymond Chandler
 Marlowe Brothers, numele de scenă comun al pianiaștilor Jeffrey și Ronald Marlowe
 Where's Marlowe?, film din 1998 de tip comedie/mister
 Philip Marlowe, Private Eye (Philip Marlowe, ochi privat), serie de televiziune, din anii 1983–1986, inspirată de romanele detective ale lui Raymond Chandler

Alte pagini 
 Marlow (dezambiguizare)

Nume proprii